Пенола (округ, Міссісіпі) 
 Панола (округ, Техас)